Der Name Bärwurz steht für: 
 Bärwurz (Pflanze), eine Gewürz- und Heilpflanze
 Bärwurz (Spirituose), ein klarer Wurzelschnaps aus dem Bayerischen Wald
 Alpen-Mutterwurz, eine Gewürz- und Heilpflanze, die zur Herstellung der Spirituose verwendet wird.
 Wiesen-Bärenklau, eine Gemüse- und Heilpflanze